Aplastoceros är ett släkte av fjärilar. Aplastoceros ingår i familjen vecklare, överfamiljen Tortricoidea, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Vecklare
Aplastoceros